Palmeirais kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Palmeirais (ort), Piauí, 
 Palmeirais (kommun), Piauí, 

Robotskapade Brasilienförgreningar